Hafiz (poeta)
 Hafiz (califa)

 Hafiz (islão)

Desambiguação